Grünbuch steht für:

 Grünbuch (Europäische Kommission), ein Diskussionspapier
 Grünbuch (Bundesregierung), fasst den Diskussionsstand zu einem Thema zusammen
 Deutsche IT-Sicherheitskriterien, eine Richtlinie der Zentralstelle für Sicherheit in der Informationstechnik

Siehe auch:
 Farbbuch (Oberbegriff der „farbigen“ Bücher)